Piening bezeichnet:

 die Piening GmbH in Bielefeld, ein Personaldienstleistungs-Unternehmen
 die Otto Piening GmbH in Glückstadt, ein Unternehmen zur Herstellung von Schiffspropellern

Piening ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Cornelius Piening (1910–1984), deutscher U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg
 Gesche Piening (* 1978), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Günter Piening, Integrationsbeauftragter des Berliner Senats
 Hermann Piening, deutscher Kapitän
 Karl Theodor Piening (1867–1942), deutscher Violoncellist
 Peter F. Piening (* 1942), deutscher Bildhauer und Objektkünstler
 Theodor Piening (1831–1906), niederdeutscher Autor